Соколски дом може имати више значења:

 Соколски дом (Обреновац)
 Соколски дом (Сомбор)
 Соколски дом у Зрењанину
 Соколски дом (Бања Лука)
 Соколски дом (Соколана) у Ужицу

Соколски домови